Altair (estrela)
 Altair (São Paulo) — município
 Altair 8800 — computador pessoal
 Módulo Lunar Altair — veículo espacial da NASA

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de tecnologia